Флаг муниципального образования Ма́нский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5718.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба в красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле выходящая из серебряной волнистой оконечности дева в серебряном, соединённом с оконечностью платье, с распущенными золотыми волосами, в золотом же венке из полевых цветов, держащая в правой руке золотой ключ бородкой влево, а на левой золотую белку с золотой же шишкой».

Обоснование символики 
Главной водной артерией является красавица Мана, по легенде одна из дочерей царя Енисея, превратившаяся в реку после гневных высокомерных речей батюшки. Долгое время Мана была сплавной, сейчас одна из самых чистых рек края.

Жёлтые волосы, венок и белка с шишкой символизируют богатство и разнообразие растительного и животного мира района, одного из красивейших районов Красноярья — красное (красивое).

Жёлтый ключ гласит, что богатства кладовых природы находятся в надёжных, бережных руках человека.

Красное цвет полотнища символизирует не только принадлежность к Красноярскому краю, наличие красивейших мест, где снимался фильм «Хозяин тайги», но и рассказывает о трагической судьбе этой земли во время Гражданской войны — Баджейская республика.

Красный цвет — красота, мужество, храбрость, страсть, кровь, пролитая за отечество.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, справедливости, уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, доброты, мудрости и благородства.

Примечания